BVS steht für:
 Bayerische Verwaltungsschule
 Bewertungs- und Verrechnungsstelle der Prüfingenieure für Baustatik
 Bibliotheksverband Südtirol
 Bildverarbeitungssystem
 Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels
 Bundesverband für den Selbstschutz
 Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger
 BVS (Büchereiverwaltungssystem), eine Bibliothekssoftware

BvS steht für:
 Batman v Superman: Dawn of Justice, einen Kinofilm von 2016
 Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben

BVS